Zapasy na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2001 odbywały się w dniach 4-5 września w Tunisie.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Wyniki kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 

Zapasy na igrzyskach śródziemnomorskich
2001 w zapasach
Sport w Tunezji
2001 w Tunezji
Igrzyska Śródziemnomorskie 2001
Sport w Tunisie
Historia Tunisu